Esta é a lista de agraciados ou promovidos pela Ordem Nacional do Mérito Científico com a classe Grã-Cruz.

Ciências Agrárias
Alysson Paulinelli (2008)
Mariangela Hungria da Cunha (2018)
João Lúcio de Azevedo
José Oswaldo Siqueira
José Roberto Parra
Romeu Afonso de Souza Kiihl

Falecidos
Veridiana Victoria Rossetti
Carlos Clemente Cerri

Ciências Biológicas

 Adalberto Luis Val
 Ady Raul da Silva
 Alberto Duque Portugal
 Aloysio Campos da Paz Júnior
 Aluízio Rosa Prata
 Amadeu Cury (2008)
 Ângelo Machado
 Anibal Eugenio Vercesi (2018)
 Antoniana Ursine Krettli (2018)
 Antonio Paes de Carvalho
 Bernardo Beiguelman (2008)
 Blanka Wladislaw (2008)
 Carlos Eduardo Rocha Miranda
 Carlos Morel
 Crodowaldo Pavan
 Darcy Fontoura de Almeida
 Débora Foguel (2018)
 Dora Selma Fix Ventura
 Eduardo Moacyr Krieger
 Eduardo Oswaldo Cruz
 Ernesto Paterniani
 Erney Felício Plessmann de Camargo
 Esper Abrão Cavalheiro
 Francisco Mauro Salzano
 Fúlvio José Carlos Pileggi
 Gerhard Malnic
 Helena Bonciani Nader
 Horácio Schneider
 Isaias Raw
 Iván Antonio Izquierdo
 Jerson Lima da Silva
 Jesus Santiago Moure
 Jorge Almeida Guimarães
 Jorge Elias Kalil Filho
 José Antunes Rodrigues
 João Batista Calixto (2018)
 José Galizia Tundisi
 José Luiz de Lima Filho
 Leopoldo de Meis
 Luís Eugênio de Araújo de Moraes Mello
 Luiz Antonio Barreto de Castro
 Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos
 Manoel Barral Netto (2018)
 Marco Antonio Zago
 Maria Rita-Passos Bueno
 Marta Vannucci
 Maurício Rocha e Silva
 Mayana Zatz
 Michel Rabinovitch
 Oswaldo Frota-Pessoa
 Paulo de Tarso Alvim
 Paulo Ernani Gadelha Vieira
 Paulo Vanzolini
 Rafael Linden
 Ricardo Gattass
 Ricardo Gazzinelli
 Ricardo Brentani
 Rogério Meneghini
 Ruth Sonntag Nussenzweig
 Samuel Goldenberg (2018)
 Sérgio Danilo Junho Pena
 Sérgio Henrique Ferreira
 Sergio Olavo Pinto da Costa (2018)
 Victor Nussenzweig
 Wanderley de Souza
 Warwick Estevam Kerr
 Wladimir Lobato Paraense
 Zilton de Araújo Andrade

Falecidos
 Álvaro Santos Costa
 Aristides Azevedo Pacheco Leão (post-mortem)
 Carl Peter von Dietrich
 Carlos Chagas Filho
 Cesar Timo-Iaría
 Elisaldo Luiz de Araújo Carlini
 Giovanni Gazzinelli
 Glaci Therezinha Zancan
 Graziela Maciel Barroso
 Haity Moussatché
 Henrique Bergamin Filho
 Herman Lent
 Hiss Martins Ferreira
 Johanna Döbereiner
 José Cândido de Mello Carvalho
 José Márcio Corrêa Ayres
 José Ribeiro do Valle
 Luiz Hildebrando Pereira da Silva
 Luiz Rachid Trabulsi
 Luiz Rodolpho Raja Gabaglia Travassos
 Marcos Luiz dos Mares Guia
 Paulo Sawaya
 Paulo Vanzolini
 Rubens Belfort Mattos Junior (2018)
 Wilson Teixeira Beraldo
 Zigman Brener

Ciências de Engenharia
 Álvaro Toubes Prata
 Edgar Dutra Zanotto (2018)
 Evando Mirra de Paula e Silva
 Glaucius Oliva (2018)
 Jayme Luiz Szwarcfiter
 João Fernando Gomes de Oliveira
 José Claudio Geromel (2018)
 Luiz Bevilacqua
 Luiz Gylvan Meira Filho
 Nelson Maculan Filho
 Nivio Ziviani (2018)
 Ozires Silva
 Pedro Wongtschowski (2018)
 Reginaldo dos Santos
 Renato Machado Cotta (2018)
 Sandoval Carneiro Junior
 Sérgio Xavier Ferolla
 Virgílio Augusto Fernandes Almeida
 Virginia Sampaio Teixeira Ciminelli (2018)
 Waldimir Pirró e Longo
 Walter Arno Mannheimer

Falecidos
 Amaro Lanari Júnior
 Caspar Erich Stemmer

Ciências da Terra
 Adolpho José Melfi
 Alcides Nóbrega Sial
 Alexander Wilhelm Armin Kellner (2018)
 Antonio Carlos Rocha-Campos (1996)
 Cândido Simões Ferreira
 Carlos Nobre
 Celso de Barros Gomes
 Eneas Salati
 Fernando Flávio Marques de Almeida
 Hilgard O'Reilly Sternberg
 Igor Ivory Gil Pacca
 João José Bigarella
 Milton Luiz Laquintinie Formoso
 Paulo Eduardo Artaxo Netto (2018)
 Roberto Dall’Agnol
 Rui Ribeiro Franco
 Setembrino Petri
 Umberto Giuseppe Cordani
 Léo Afraneo Hartmann (2018)

Falecidos
 Aziz Nacib Ab'Saber
 Antonio Carlos Rocha-Campos
 Elysiário Távora Filho
 Hilgard O'Reilly Sternberg
 Irajá Damiani Pinto
 Mario Abrantes da Silva Pinto

Ciências Físicas

 Adalberto Fazzio
 Affonso Augusto Guidão Gomes
 Alaor Silvério Chaves
 Amós Troper
 Argus Fagundes Ourique Moreira
 Belita Koiller
 Beatriz Barbuy
 Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho
 Carlos Henrique de Brito Cruz
 Celso Pinto de Melo
 Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva
 Fernando Claudio Zawislak
 Francisco César de Sá Barreto
 Gerhard Jacob
 Herch Moysés Nussenzveig
 Humberto Siqueira Brandi
 Jayme Tiomno
 João Alziro Herz da Jornada
 José Antônio de Freitas Pacheco
 José Onuchic (2018)
 João E. Steiner
 José Fernando Perez
 José Goldemberg
 Luiz Davidovich
 Marcello Damy de Souza Santos
 Marcos Assunção Pimenta (2018)
 Milton Ferreira de Souza
 Oscar Sala
 Ramayana Gazzinelli
 Roberto Salmeron
 Rogério Cézar de Cerqueira Leite
 Ronaldo Mota
 Samuel MacDowell
 Sérgio Machado Rezende
 Sérgio Mascarenhas de Oliveira
 Silvio Roberto de Azevedo Salinas
 Theodor August Johannes Maris
 Vanderlei Salvador Bagnato (2018)

Falecidos
 Bernhard Gross
 César Lattes
 José Leite Lopes

Ciências Matemáticas
Aloísio Pessoa de Araújo
Artur Ávila Cordeiro de Melo (2018)
Antonio Galves
Aron Simis
César Leopoldo Camacho
Clóvis Caesar Gonzaga
Djairo Guedes de Figueiredo
Hilário Alencar da Silva
Jacob Palis
João Lucas Marques Barbosa
Jorge Manuel Sotomayor Tello
Keti Tenemblat (2018)
Marcelo Miranda Viana da Silva
Marcio Gomes Soares
Marco Antonio Raupp
Sylvio Ferraz Mello
Yuan Jin Yun (2018)

Falecidos
Elon Lages Lima
Imre Simon
Manfredo Perdigão do Carmo
Maurício Matos Peixoto
Welington de Melo

Ciências Químicas
 Alaíde Braga de Oliveira
 Eloisa Biasotto Mano
 Eliezer Jesus de Lacerda Barreto
 Faruk José Nome Aguillera (2018)
 Fernando Galembeck
 Gilberto Fernandes de Sá
 Henrique Eisi Toma
 Hernan Chaimovich Guralnik
 Jailson Bittencourt de Andrade
 Jairton Dupont
 João Valdir Comasseto
 José Manuel Riveros Nigra
 Lauro Tatsuo Kubota (2018)
 Manuel Mateus Ventura
 Maria Domingues Vargas (2018)
 Marco-Aurelio De Paoli
 Nicola Petragnani
 Paulo Arruda
 Ricardo de Carvalho Ferreira
 Walter Baptist Mors
 Walter Colli
 Yvonne Primerano Mascarenhas

Falecidos
 Angelo da Cunha Pinto
 Antonio Cechelli de Mattos Paiva
 Francisco Jeronymo Salles Lara
 Giuseppe Cilento
 José Moura Gonçalves
 Otto Richard Gottlieb
 Oswaldo Luiz Alves (2018)
 Paschoal Senise

Ciências sociais e humanas

Ana Maria Fernandes
Antonio Candido de Mello e Souza
Candido Mendes de Almeida
Carlos Francisco Theodoro Machado Ribeiro de Lessa
Elisa Maria da Conceição Pereira Reis
Elza Salvatori Berquó
Evaldo Cabral de Mello
Fábio Wanderley Reis
Fernando Antônio Novais
Gilberto Cardoso Alves Velho
Gláucio Ary Dillon Soares
Hélio Jaguaribe
Jacques Marcovitch
João José Reis
José Arthur Giannotti
José Murilo de Carvalho
Juarez Rubens Brandão Lopes
Laura de Mello e Souza (2018)
Leôncio Martins Rodrigues
Luciano Martins de Almeida
Luís de Castro Faria
Maria Manuela Carneiro da Cunha
Otávio Guilherme Cardoso Alves Velho
Ricardo Paes de Barros
Roberto Augusto DaMatta
Ruben George Oliven (2018)
Simon Schwartzman
Wanderley Guilherme dos Santos

Falecidos
Celso Monteiro Furtado
Francisco Iglesias
João Frank da Costa (post-mortem)
Mário Henrique Simonsen
Roberto Cardoso de Oliveira

Ciências Tecnológicas
 Alberto Pereira de Castro
 Carlos José Pereira de Lucena
 Claudio Rafael da Silva
 Eugenius Kaszkurewicz
 João Antonio Zuffo
 Marcelo Gattass
 Marcio Nogueira Barbosa
 Marcos José Marques
 Othon Luiz Pinheiro da Silva
 Walter Borzani

Falecidos
 Alberto Luiz Galvão Coimbra
 Casimiro Montenegro Filho
 Fernando Lobo Carneiro
 Tércio Pacitti

Personalidades estrangeiras

Alfred Gavin Maddock
Amartya Sen
Andrew John George Simpson
Armando José Ponce de Leão Policarpo
Benjamin Gilbert
Brian Frederick Gilbert Johnson
Carlos Alfredo Hasenbalg
Carlos Manuel de Jesus Cruz de Medeiros Portela
Chintamani Rao
Claude Cohen-Tannoudji
Daniel Bernard Nahon
Daniel G. Colley
Daniel Saul Goldin
Dario Braga
David Henry Peter Maybury-Lewis
David James Waddington
David Ruelle
Dennis Sullivan
Dieter Hans Herbert Kind
Donald Douglas Cowan
Edoardo Vesentini
Edouard Brezin
Federico Mayor Zaragoza
George Edward Schuh
Georges Pédro
Gerd Kohlhepp
Ghillean Tolmie Prance, Sir
Harold Rosenberg
Harold Varnus
Héctor Norberto Torres
Henri Jean François Dumont
Igor Saavedra
Itamar Procaccia
Jacques Friedel
James Alexander Ratter
Jean Kovalevsky
Jean-Christophe Yoccoz
John Mather
Jorge Eduardo Allende Rivera
Karl Otto Stöhr
K. R. Sreenivasan
Kenneth Maxwell
Leon M. Lederman
Liu Jiyuan
Ludwig Dmitrievich Faddeev
Mário João de Oliveira Ruivo
Michael Atiyah
Michael Miles
Mohamed Hag Ali Hassan
Nicole Le Douarin
Norman Ernest Borlaug
Oscar Armando Quihillalt
Paul Alexander Schweitzer
Phillip A. Griffiths
Pierre-Louis Lions
Richard Keynes
Rita Levi Montalcini
Robert Bruce Goldberg
Rosa Muchnik de Lederkremer
Roy Edward Bruns
Salvador Henrique Moncada
Serge Haroche
Stephen Smale
Terence John Quinn
Thomas Eugene Lovejoy
Walter Baltensperger
Werner Arber
William Sefton Fyfe
Wolfgang Johannes Junk
Iakov Sinai
Yuan-Tsih Lee

Falecidos
Abdus Salam
Claude Lévi-Strauss
Georges Charpak
Harald Sioli
Henry Taube
Juan José Giambiagi
Michael Robert Herman (post-mortem)
René Thom
Richard McGee Morse
Shiing-Shen Chern
William Donald Hamilton

Personalidades nacionais

Abílio Afonso Baeta Neves
Adib Domingos Jatene
Aécio Neves da Cunha
Alcides Lopes Tápias
Aldo Weber Vieira Rosa
Alvani Adão da Silva (2018)
Américo Fialdini
Ângela Tonelli Vaz Leão
Antônio Cesar Russi Callegari
Antônio Ermírio de Moraes
Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior (2018)
Branca Vianna (2018)
Carlos Américo Pacheco
Carlos Ivan Simonsen Leal
Celina Vargas do Amaral Peixoto
Celso Lafer
Celso Luís Nunes Amorim
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
David Zylbersztajn
Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Edson Machado de Sousa
Edson Vaz Musa
Eduardo Henrique Accioly Campos
Élcio Álvares
Eliseu Roberto de Andrade Alves
Fábio Konder Comparato
Fernando Haddad
Fernando Henrique Cardoso
Fernando Luiz Gonçalves Bezerra
Flavio Fava de Moraes
Francisco Oswaldo Neves Dornelles
Geraldo Magela da Cruz Quintão
Heitor Gurgulino de Souza
Ilques Barbosa (2018)
Izalci Lucas Ferreira (2018)
João Moreira Salles (2018)
João Paulo dos Reis Velloso
Jorge Gerdau Johannpeter
José Anibal Peres Pontes
José Botafogo Gonçalves
José Ephim Mindlin
José Israel Vargas
José Mauro Esteves dos Santos
Juarez Aparecido de Paula Cunha (2018)
Lindolpho de Carvalho Dias
Luciano Brandão Alves de Souza
Luciano Galvão Coutinho
Luís Manuel Rebelo Fernandes
Luiz Antonio Rodrigues Elias
Luiz Felipe Palmeira Lampreia
Luiz Fernando Furlan
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
Luiz Inácio Lula da Silva
Márcio Ibrahim de Carvalho
Marco Antônio de Oliveira Maciel
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Maria da Conceição Tavares
Martus Antônio Rodrigues Tavares
Mauro Marcondes Rodrigues
Miguel Jorge
Múcio Roberto Dias
Murílio de Avellar Hingel
Niède Guidon
Oscar Niemeyer
Paulo Nogueira Neto
Paulo Renato Souza
Pedro Malan
Regina Weinberg
Roberto Átila Amaral Vieira
Roberto João Pereira Freire
Ronaldo Mota Sardenberg
Sergio Silva do Amaral
Sibá Machado (2018)
Tarso Fernando Herz Genro
Tuiskon Dick
Ubirajara Pereira de Brito
Wrana Maria Panizzi

Falecidos
Alberto Carvalho da Silva
Carolina Martuscelli Bori (post-mortem)
Itamar Augusto Cautiero Franco
José Pelúcio Ferreira
José Reis
Vilmar Evangelista Faria

 
Agraciados Gra Cruz